MKQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mopah, Merauke, Indonesia
 mkq – codice ISO 639-3 della lingua miwok della baia